Claudina de Brosse (Bretaña, 1450-Niza, 1513) fue una noble de la Casa de Penthièvre, relacionada por matrimonio a la Casa de Saboya.

Juventud 
Nació en 1450 en Bretaña. Ella era la segunda hija y cuarto de los seis hijos de Juan II de Brosse y Nicole de Blois-Châtillon.

Matrimonio 
Se casó en 1485 con Felipe II de Saboya, siendo la segunda esposa (la primera fue  Margarita de Borbón). En ese momento, Felipe seguía siendo el Sin tierra, ya que su sobrino, Carlos II de Saboya, era quien gobernaba en Saboya.

Claudina y Felipe tuvieron seis hijos:
 Carlos III (1486-1553), duque de Saboya. Se casó en 1521 con Beatriz de Portugal.
 Luis (1488-1502).
 Felipe (1490-1533), abad de Saint-Just Suze y San Pedro Rivalta, conde de Ginebra, barón Faucigny, duque de Nemours.
 Absalón (1494-1494).
 Juan Amadeo (1495-1495).
 Filiberta (1498-1524), se casó en 1515 con Juliano II de Médici (1479-1516).

En 1496, a la muerte de Carlos II, Felipe y Claudina se convierten en duques de Saboya. Pero se beneficiaron poco porque Felipe murió después de un año de reinado. Su hijo, Filiberto II de Saboya (de su primer matrimonio), le sucedió.

Viudez 
Claudina se retiró al castillo de Billiat, después de haber recibido como dote el usufructo del señorío y los de Poncin, Cerdon, Saint-Sorlin-en-Bugey, Lagnieu, Virieu-le-Grand, Rossillon, Saint-Germain-les-Paroisses, Ambérieu-en-Bugey y Loyettes. Allí dio a luz a su hija menor, Filiberta, futura marquesa de Gex.

Durante un tiempo, se mantuvo en el castillo la Sábana Santa de Turín.

Muerte y entierro 
Ella murió en 1513 y está enterrada en la santa capilla del castillo de los duques de Saboya en Chambéry.

Antepasados

Notas

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Saboya del siglo XV
Francesas del siglo XV
Nobles de Francia del siglo XV
Fallecidos en Niza
Francesas del siglo XVI